154 rok naszej ery
 154 rok przed naszą erą
 154 liczba naturalna
 galaktyka NGC 154
 planetoida (154) Bertha
 gwiazda Ross 154
 droga wojewódzka nr 154
 linia kolejowa nr 154
 Sonet 154 – ostatni sonet Williama Shakespeare'a
 niemiecki myśliwiec Focke-Wulf Ta 154
 radziecki samolot pasażerski Tu-154
 radziecki odrzutowiec Ła-154
 154 Pułk Piechoty
 154 Pułk Piechoty (5 Dolnośląski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 154 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP